Zum roten Roß steht für:

 Gasthaus Zum Roten Roß (Großhabersdorf), Bayern
 Zum roten Roß, anderer Name für Brauerei Sigwart in Weißenburg, Bayern